beek-bronzweefvlieg
 gewone bronzweefvlieg
 grote bronzweefvlieg
 kleine bronzweefvlieg